Charles Kent kan syfta på bland andra:

 Charles Kent (1823–1902), engelsk poet, levnadstecknare och journalist
 Charles Kent (1852–1923), amerikansk skådespelare
 Charles Kent  (1880–1938), norsk författare
 Charles Foster Kent  (1867–1925), amerikansk teolog